Выборы президента США 2020 года в Калифорнии состоялись во вторник, 3 ноября 2020 года, в рамках президентских выборов 2020 года в Соединённых Штатах Америки. Избиратели Калифорнии назначили выборщиков, которые представили их голос в Коллегии выборщиков 14 декабря 2020 года. Калифорния имеет 55 голосов выборщиков.

В 2020 году Джо Байден одержал уверенную победу в данном штате.

История 
Калифорния, население которой существенно увеличилось во время золотой лихорадки 1848 года, вошла в состав Соединённых Штатов Америки в сентябре 1850 года в рамках соглашения между штатами Севера и Юга. В 1972 году Калифорния обладала 45 голосами выборщиков. В настоящее время штат имеет 55 голосов выборщиков, что составляет более 10% от всех имеющихся голосов по стране в целом.

Рост латиноамериканского населения сделал Калифорнию демократическим штатом. Так было не всегда. Фактически с 1952 по 1988 год республиканцы побеждали на всех президентских выборах, за исключением поражения Барри Голдуотера в 1964 году. В 2016 году Хиллари Клинтон выиграла штат с перевесом в 30 %. Эти выборы стали третьими подряд, на которых кандидат от Демократической партии превысил 60 % порог в Калифорнии.

Опросы

Результаты

Кандидаты от Демократической и Республиканской партий США

Кандидаты третьих партий США

Примечания 

Политика Калифорнии
События в Калифорнии
Калифорния